Podwólka – osada w województwie mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów